Чемпионат Испании по футболу 1977/1978 — 47-й сезон чемпионата Испании по футболу. Футбольный клуб «Реал Мадрид» стал чемпионом Испании в 18-й раз. В турнире принимали участие 18 клубов. Было сыграно 306 игр и забито 843 гола.

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.rsssf.com

Потуровая таблица

Бомбардиры

Статистика сезона

Голы 
 Наибольшее число голов в одном матче: 8 голов
 «Спортинг» — «Реал Сосьедад»  — 6:2 (29-й тур, 5 апреля 1978 года)
 «Эльче» — «Атлетико»  — 4:4 (33-й тур, 30 апреля 1978 года)
 Самая крупная победа в гостях: 5 голов
 «Кадис» — «Бетис»  — 0:5 (21-й тур, 12 февраля 1978 года)
 Самая крупная победа дома: 7 голов
 «Валенсия» — «Райо Вальекано»  — 7:0 (30-й тур, 8 апреля 1978 года)

Ссылки 
 Официальный сайт Ла Лиги
 Статистика на fbleague.com

1978
Испания
Испания
Спорт в Испании в 1977 году
Спорт в Испании в 1978 году